Con il nome di Luigi d'Amboise sono noti:

Luigi d' Amboise (1392-1469), visconte di Thouars, principe di Talmont, signore d'Amboise, Bléré et Montrichard, conte di Guines, Marans e dell'Île de Ré;
Luigi I d'Amboise (1433-1503), vescovo di Albi dal 1474 al 1502;
Luigi II d'Amboise (1477-1511),  nipote del precedente, vescovo di Albi dal 1503 alla morte